Чемпіонат Швейцарії з хокею 1988 — 77-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А). За підсумками чемпіонату, чемпіоном став ХК «Лугано» (3 титул). НЛА покинули: ХК «Лангнау» та ХК «Сьєр», які вибули до НЛБ.

Регламент 
За регламентом чемпіонат проходив у два етапи, на першому етапі команди грали в чотири кола. На другому етапі клуби які зайняли перші чотири місця вийшли в плей-оф, де розіграли призові місця чемпіонату.

Кваліфікація

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири (кваліфікація)

Команда усіх зірок 
 Воротар: Річард Бухер («Давос»)
 Захисники: Патріс Бразьє (ХК «Фрібур-Готтерон») — Фаусто Маццолені («Давос»)
 Нападники: Фелікс Голленштайн («Клотен») — Альфред Лютхі («Луґано») — Мануеле Челіо («Клотен»)

Плей-оф

Півфінали 
 ХК «Лугано» — «Давос» 10:1, 3:4(ОТ), 8:1, 4:3(ОТ)
 ХК «Клотен» — ХК «Амбрі-Піотта» 7:4, 8:3, 2:5, 6:5

Матч за 3 місце 
 ХК «Амбрі-Піотта» — «Давос» 8:1, 9:3

Фінал 
 ХК «Лугано» — ХК «Клотен» 5:3, 10:4, 4:3

Найкращі бомбардири (плей-оф)

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1988 у швейцарському спорті